Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1994/95 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 1994/95 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 12 Ersatzspieler melden. Zwei Vereine verzichteten darauf, das Meldekontingent komplett auszuschöpfen; der Münchener SC 1836 und der SC Stadthagen (der seine Mannschaft nach der 2. Runde zurückzog) meldeten je 14 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Die SG Porz, Empor Berlin, die Solinger SG 1868 und Werder Bremen kamen mit je 10 Spielern aus, die meisten Spieler wurden vom SK Zähringen eingesetzt, nämlich 15. Insgesamt kamen (ohne Berücksichtigung der beiden vom SC Stadthagen absolvierten Wettkämpfe) 174 Spieler zum Einsatz, von denen 43 keinen Wettkampf verpassten. Der SC Stadthagen trat in beiden Wettkämpfen in der gleichen Aufstellung an, gab allerdings eine Partie kampflos ab.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Rafael Vaganian (SG Porz) mit 11,5 Punkten aus 13 Partien, 10,5 Punkten aus 13 Partien konnte sein Mannschaftskollege Larry Christiansen verbuchen. Mit 10 Punkten erreichten Markus Stangl (Bayern München), Romuald Mainka (SG Porz) und Markus Schäfer ebenfalls eine zweistellige Punktzahl, wobei Stangl 12 Partien spielte, Mainka und Schäfer je 12. Mit Loek van Wely (SG Porz) und Knud Werner (PSV Duisburg) erreichten zwei Spieler 100 %, allerdings spielten beide nur eine Partie.

Ältester Spieler der Saison war der beim PSV Duisburg spielende Wolfgang Unzicker (1925–2006), jüngster Spieler der Erfurter Heiko Machelett (* 1979).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1994; ALB = Albanien, ARM = Armenien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISL = Island, LAT = Lettland, LIE = Liechtenstein, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV 1920 Hofheim

Solinger SG 1868

SG Porz

SG Bochum 31

SV Castrop-Rauxel

PSV Duisburg

Empor Berlin

FC Bayern München

Hamburger SK

Werder Bremen

SC Stadthagen

Münchener SC 1836

Dresdner SC

SK Zähringen

Schachverein Tübingen

SV Erfurt West

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind bei den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt.
 Der SC Stadthagen hat seine Mannschaft nach der zweiten Runde aus der Bundesliga zurückgezogen, die Einzelergebnisse der beiden absolvierten Wettkämpfe gegen Tübingen und Zähringen sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt.

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 1995 – Edition Marco Berlin 1994 – ISBN 3-924833-28-1

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1994
Schach 1995